Cyclocoelum är ett släkte av plattmaskar. Cyclocoelum ingår i familjen Cyclocoelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Cyclocoelum